Das Nationale Olympische Komitee Aserbaidschans wurde 1992 gegründet und 1993 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Die 2008 errungene Medaille von Vitali Rəhimov wurde 2016 aberkannt und seine Ergebnisse gestrichen, da er gedopt angetreten war. Dies wurde bei umfangreichen Nachtests bewiesen.

Medaillengewinner

A 
 Patimat Abakarova – Taekwondo (0-0-1) → bis 2013: 
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Klasse bis 49 kg, Frauen
 Namig Abdullajew – Ringen (1-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Ringen, Freistil, Fliegengewicht (–52 kg), Männer
 Sydney 2000: Gold, Ringen, Freistil, Fliegengewicht (–54 kg), Männer
 Rəfael Ağayev – Karate (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Kumite (+75 kg), Männer
 Wugar Alakparow – Boxen (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, Mittelgewicht (–75 kg), Männer
 Loren Alfonso – Boxen (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Halbschwergewicht (–81 kg), Männer
 Irada Aschumova – Schießen (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, Sportpistole, Frauen
 Fuad Aslanow – Boxen (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, Fliegengewicht (–51 kg), Männer

B 
 Rövşən Bayramov – Ringen (0-2-0)
 Peking 2008: Silber, Griechisch-Römisch, Klasse bis 55 kg, Männer
 London 2012: Silber, Griechisch-Römisch, Klasse bis 55 kg, Männer
 Milad Beigi – Taekwondo (0-0-1) → bis 2015: 
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Weltergewicht – 80 kg, Männer

C 
 Rəsul Çunayev – Ringen (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Griechisch-Römisch – 66 kg, Männer

D 
 Valentin Demjanenko – Kanu (0-1-0) → bis 2007: 
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Einer-Canadier 200 m, Männer

G 
 Elmar Gasimov – Judo (0-1-0)
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Halbschwergewicht – 100 kg, Männer

H 
 Cəbrayıl Həsənov – Ringen (0-0-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Freistil – 74 kg, Männer
 Rafiq Hüseynov – Ringen (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, gr.-röm. Klasse (–77 kg), Männer

I 
 Şahin İmranov – Boxen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Federgewicht, Männer
 Radik Isayev – Taekwondo (1-0-0) → bis 2012: 
 Rio de Janeiro 2016: Gold, Schwergewicht + 80 kg, Männer

K 
 İrina Kindzerskaya – Judo (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Schwergewicht (+78 kg), Frauen

M 
 Məhəmmədrəsul Məcidov – Boxen (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Superschwergewicht (+91 kg), Männer
 Ağası Məmmədov – Boxen (0-0-1)
 Athen 2004: Bronze, Bantamgewicht (–54 kg), Männer
 Teymur Məmmədov – Boxen (0-0-1)
 London 2012: Bronze, Schwergewicht (–91 kg), Männer
 Elnur Məmmədli – Judo (1-0-0)
 Peking 2008: Gold, Klasse bis 73 kg, Männer
 Mövlüd Mirəliyev – Judo (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Klasse bis 100 kg, Männer
 Farid Mansurow – Ringen (1-0-0)
 Athen 2004: Gold, Griechisch-Römisch, Klasse bis 66 kg, Männer
 Zemfira Meftakeldinowa – Schießen (1-0-1)
 Sydney 2000: Gold, Skeet, Frauen
 Athen 2004: Bronze, Skeet, Frauen

Ə 
 Emin Əhmədov – Ringen (0-0-1)
 London 2012: Silber, Griechisch-Römisch, Klasse bis 74 kg, Männer
 Hacı Əliyev – Ringen (0-1-1)
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Freistil –57 kg, Männer
 Tokio 2020: Silber, Freistil –65 kg, Männer
 Toğrul Əsgərov – Ringen (1-1-0)
 London 2012: Gold, Freistil –60 kg, Männer
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Freistil –65 kg, Männer

O 
 Rustam Orujov – Judo (0-1-0) → bis 2009: 
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Leichtgewicht – 73 kg, Männer
 Inna Osipenko-Radomska – Kanu (0-0-1) → bis 2014: 
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Einer-Kajak 200 m, Frauen

Q 
 Xetaq Qazyumov – Ringen (0-2-1) → bis 2007: 
 Peking 2008: Silber, Griechisch-Römisch, Klasse bis 60 kg, Männer
 London 2012: Bronze, Freistil, Klasse bis 96 kg, Männer
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Freistil – 97 kg, Männer

R 
 Julia Ratkewitsch – Ringen (0-0-1) → bis 2005: 
 London 2012: Bronze, Freistil, Klasse bis 55 kg, Frauen

S 
 Kamran Şahsuvarlı – Boxen (0-0-1) → bis 2013: 
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Mittelgewicht – 75 kg, Männer
 Scharif Scharifow – Ringen (1-0-1) → bis 2007: 
 London 2012: Gold, Freistil, Klasse bis 84 kg, Männer
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Freistil – 86 kg, Männer
 Sabah Shariati – Ringen (0-0-1) → bis 2012: 
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Griechisch-Römisch – 130 kg, Männer
 Nataliya Sinişin – Ringen (0-0-1) → bis 2014: 
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Klasse bis 53 kg, Frauen
 Collazo Sotomayor – Boxen (0-0-1) → bis 2012: 
 Rio de Janeiro 2016: Bronze, Halbweltergewicht – 64 kg, Männer
 Mariya Stadnik – Ringen (0-2-2) → bis 2007: 
 Peking 2008: Bronze, Freistil, Klasse bis 48 kg, Frauen
 London 2012: Silber, Freistil, Klasse bis 48 kg, Frauen
 Rio de Janeiro 2016: Silber, Klasse bis 48 kg, Frauen
 Tokio 2020: Bronze, Klasse bis 50 kg, Frauen

X 
 Valentin Xristov – Gewichtheben (0-0-1) → bis 2010: 
 London 2012: Bronze, Klasse bis 56 kg, Männer

Z 
 Irina Zaretska – Karate (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Kumite (+61 kg), Frauen

Weblinks 
 National Olympic Committee of the Azerbaijani Republic

Einzelnachweise 

!Medaillengewinner
Aserbaidschan
Olympische Medaillengewinner Aserbaidschan